Anatomisch: beharing
 Haar (zoogdier)
 Haar (plant)

Als eigennaam:
 De volgende plaatsen:
 Haren (Brussel), een voormalige Belgische gemeente die deel uitmaakt van de stad Brussel
 Haren (Ems), een Duitse stad in het Eemsland (Nedersaksen)
 Haren (Groningen), een plaats in de Nederlandse provincie Groningen
 Haren (gemeente), een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Groningen
Haren (waterschap), het daar gelegen voormalig waterschap
 Haren (Limburg), een dorp in de Belgisch-Limburgse gemeente Borgloon, nabij Tongeren
 Haren (Noord-Brabant), een Nederlandse plaats in de gemeente Oss
 Haren (Somaliland), een gehucht in de regio Awdal

 Van Haren (von Haren), een geslacht (familie) in Aken en Nederland:
Adam van Haren ("hopman Daam") (1540-1589), Nederlands edelman, watergeus en adviseur van Willem van Oranje
 Willem van Haren (1626-1708), Nederlands grietman etc.
 Willem van Haren (1655-1728), Nederlands grietman (en vader van Onno Zwier en Willem van Haren)
 Adam Ernst van Haren (1683-1717), Fries grietman
 Willem van Haren (1710-1768), Nederlands auteur en politicus
 Onno Zwier van Haren (1713-1779), Nederlands auteur

En verder naar:
 Haren (landbouw), het scherpen van een zeis of zicht met een haarhamer en haarspit
 "haren" als een verbuiging van het persoonlijk voornaamwoord haar

Zie ook 
 Haaren (doorverwijspagina)
 Haar (doorverwijspagina)